Панфілова — жіноча форма російської прізвища .

 Відомі носії 
 Панфілова Анна Іванівна (. 1977) — радянська і російська спортсменка, чемпіонка світу зі спортивної акробатики.
 Панфілова Валентина Тихонівна — театральна діячка, заслужений працівник культури РФ.
 Панфілова Віра Костянтинівна ( 1991) — російська актриса театру і кіно.
 Панфілова Олена Анатоліївна ( 1967) — директорка Центру антикорупційних досліджень та ініціатив «Трансперенсі Інтернешнл — Росія».
 Панфілова Марія Олександрівна ( 1987) — українська лижниця і біатлоністка.
 Панфілова Тамара Василівна (в заміжжі  Баландіна ; 1923-2010) — радянська плавчиня і тренерка з плавання.